Termin ACSE ima više značenja.

 5-metiltetrahidrofolat:korinoid/gvožđe-sumpor protein Co-metiltransferaza, enzim
 Servisni element kontrole asocijacije, (), OSI metod